

Geografia 
 Barwick – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia
 Barwick – parrocchia civile del Regno Unito e dell'Inghilterra nell'Hertfordshire
 Barwick – parrocchia civile del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Norfolk
 Barwick – villaggio del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Somerset
 Barwick-in-Elmet – villaggio del Regno Unito e dell'Inghilterra nel West Yorkshire

Persone 
 Diane Barwick – antropologa, storica e attivista canadese
 Garfield Barwick – giudice, avvocato e politico australiano
 Julianna Barwick – musicista statunitense